Suutarinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Suutarinsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,44, long 26,72),  (9 ha)
 Suutarinsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,76, long 26,73),  (2 ha)
 Suutarinsaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä),  (1 ha)
 Suutarinsaari (ö i Egentliga Tavastland, Tavastehus),  (0 ha)
 Suutarinsaari (ö i Lappland), Rovaniemi, 
 Suutarinsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,47, long 28,17),  (1 ha)
 Suutarinsaari (ö i Norra Savolax), Nordöstra Savolax,  (0 ha)
 Suutarinsaari (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn,  (9 ha)
 Suutarinsaari (ö i Mellersta Finland, Keuruu),  (0 ha)